Flämig ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Flämig (* 1976), deutscher Chorleiter und Sänger
 Dieter Flämig (* 1950), deutscher Politiker (CDU), ehem. Berliner Staatssekretär, Unternehmensberater
 Gerhard Flämig (1919–2011), deutscher Politiker (SPD)
 Martin Flämig (1913–1998), Dresdner Kreuzkantor

Siehe auch:
 Flemig
 Fläming (Begriffsklärung)